Кау-Крик (; ) — топоним и гидроним США.

  — поселение в Южной Дакоте.
  — река в Калифорнии.
  — река в Канзасе.
  — река в Монтане.
  — река в Орегоне, приток .
  — река в Орегоне, приток .

См. также
 Кау и Крик
 Коровий Ручей (сельское поселение)
 Коровий Ручей (село)